Басейн Дніпра — водозбірний басейн річки Дніпро
 Дніпровський буровугільний басейн — буровугільний басейн на території України